Chňapal je český rodový název pro několik druhů chňapalovitých ryb:
 Aphareus Cuvier, 1830
 Aprion Valenciennes, 1830
 Lutjanus Bloch, 1790
 Lutjanus campechanus – chňapal červený
 Macolor Bleeker, 1860
 Ocyurus Gill, 1862
 Paracaesio Bleeker, 1875
 Rhomboplites Gill, 1862
 Symphorichthys Munro, 1967
 Symphorus Günther, 1872